Brasil 21 foi uma revista da Editora Três, de São Paulo, que teve apenas três edições em 1980. Era editada por Mucio Borges da Fonseca, jornalista que tinha vindo da Última Hora do Recife. 

Foi pioneira na veiculação de reportagens sobre os avanços da ciência e tecnologia, que começavam a mudar radicalmente o mundo. Nela, pela primeira vez saiu uma reportagem sobre o Shuttle, o ônibus espacial americano, entre outros assuntos inéditos, como a biotecnologia. A proposta da revista era apostar no Brasil do século XXI, desenhado para ser uma das potências mundiais. Sua primeira capa sintetizava essa proposta: a mão de um robô fazendo figa, representando assim a aposta num futuro melhor, por meio da renovação dos instrumentos da civilização. Como não obteve sucesso financeiro, foi fechada no terceiro número, mas serviu de modelo para outras publicações que vieram a seguir, como a Superinteressante e a Galileu, da Abril. O editor de texto da Brasil 21 era o jornalista e escritor Nei Duclós.

Revistas do Brasil